Csiky Gergely drámaíró és műfordító nevét két hivatásos magyar színház viseli:
 Csiky Gergely Színház (Kaposvár) - Kaposvár város színháza Somogy megyében, Magyarország egyik legnagyobb és legnevesebb színházi műhelye, korábban nemzeti színház.
 Csiky Gergely Állami Magyar Színház - önkormányzati fenntartású („Nemzeti” státuszú) színház a romániai Temesváron, Temes megyében.